Enyart steht für:

 Enyart (Missouri), eine Ortschaft im Gentry County im US-Bundesstaat Missouri

Enyart ist der Familienname folgender Personen:

 William Enyart (* 1949), US-amerikanischer Politiker